Le Garçon qui criait au loup est :
 une fable d'Ésope (également appelée Le Berger Mauvais Plaisant) ; à laquelle font référence les œuvres suivantes :
le téléfilm Le Garçon qui criait au loup (The Boy Who Cried Werewolf) de nationalité canado-américaine réalisé par Eric Bross, diffusé le  sur la chaîne Nickelodeon
 l'épisode 47 du Livre V de la série Kaamelott d'Alexandre Astier